Деренеу (, Деренёв) — село в Каларашском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Деренеу, включающей также сёла Буларда и Дума.

История 
Деренеу относится к поселению, появившемуся в Днестровско-Прутском междуречье ещё до появления здесь румын, о чём говорит его древнеславянское название - Деренёв.

К концу XIV века уже было значительное число молдавских поселений в Днестровско-Прутском междуречье. Существенные доказательства разноэтничности населения Днестровско-Прутского междуречья представляет топонимика. Географические имена восточнороманского происхождения, в особенности рек, напластовывались на более древние славянские. В этот период там было, по письменным источникам и археологическим данным, до 160 населенных пунктов. Из 60 документально подтвержденных названий населенных пунктов около 40 были славянского происхождения, около трети — восточнороманского. Самые ранние источники наряду со славянскими топонимами Лознова, Садова, Висока, Деренев и др. называют и немало молдавских — Корнешты, Кристешты, Лаврешты, Миклаушешты и др…

На протяжении XIX века входило в состав Теленештской волости Оргеевского уезда Бессарабской губернии.

Согласно «Спискам населенных мест Бессарабской губернии» за 1859 год, Деренёв — резешское село при колодцах и двух прудах, расположенное к югу от почтового тракта из Оргеева в Бельцы. Население составляло 794 человека (399 мужчин, 395 женщин), общее количество дворов — 135 (в среднем на двор приходилось 6 человек). Имелась одна православная церковь.

В соответствии со справочником «Волости и важнейшие селения Европейской России» (выпуск 8) на 1886 год, Деренёв (Деренево) — резешское село при речке Дерновце с числом жителей — 1156, количеством дворов — 220 (в среднем на двор 5 человек).

География 
Село расположено на высоте 104 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Деренеу проживает 1119 человек (539 мужчин, 580 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Колесник, Юрий (род. 1955) — молдавский писатель, историк, политический деятель.

Ссылки 
 Метрические книги села Деренёв

Примечания 

Населённые пункты Каларашского района